Гексахлороселенат калия — неорганическое соединение,
комплексная соль, хлорид селена и аммония
с формулой K[SeCl],
жёлтые кристаллы,
растворяется в воде с гидролизом.

Получение 
 К подкисленному соляной кислотой водному раствору тетрахлорида селена добавляют хлорид калия:

Физические свойства 
Гексахлороселенат калия образует жёлтые кристаллы.

Растворяется в воде с гидролизом.
Не растворяется в концентрированной соляной кислоте.

Литература 
 

Соли калия
Комплексные соединения селена
Комплексные хлориды